Андрани́к Манукя́н: Манукян, Андраник Александрович (1916—1986) — полковник, Герой Советского Союза.
 Манукян, Андраник Енокович (род. 1954) — армянский политический деятель, министр транспорта и связи (2001—2008).